

Persone 
 Karol Józef Wojtyła – nome di battesimo di Papa Giovanni Paolo II, papa cattolico polacco
 Karol Wojtyła – ufficiale polacco, padre di Karol Józef Wojtyła (papa Giovanni Paolo II)

Sport 
 Wojtyła Cup – competizione di calcio italiana

Trasporti 
 Aeroporto Karol Wojtyła – aeroporto di Bari